Гугл Подкасти (енг. Google Podcasts) је подкаст апликација коју је развио Гугл и објављен 18. јуна 2018. за Андроид уређаје.  

У септембру 2018. подршка за Гугл Каст је додата у Гугл Подкасте. 

На Гугл I/O 2019, Гугл је најавио веб верзију Гугл подкаста за iOS, Андроид и Виндовс. 

iOS верзија је лансирана у марту 2020.  

У новембру 2019. апликација је редизајнирана користећи Гугл материјалну тему . 

12. маја 2020. Гугл је објавио да корисници могу да пренесу своје претплате на подкасте и историју у Гугл Подкасте са Гугл Плеј музике.

Референце

Спољашње везе 

 Гугл Подкасти на Гугл Плеју

Android софтвер